Лоренцо Керубини (), более известный как Джованотти (, род. 27 сентября 1966 г., Рим) — итальянский певец, рэпер, продюсер и автор-исполнитель.

Псевдоним Джованотти происходит от итальянского слова giovanotto (). Джованотти писал и исполнял песни в таких направлениях, как рэп, хип-хоп, рэп-рок, поп, рок, а также этническая музыка.

Биография

Ранние годы 
Родился 27 сентября 1966 года в Риме, Италия, но детство и юность провёл вместе с родителями в городе Кортона, в провинции Ареццо.

После окончания средней школы начал работать диджеем в ночных клубах и на радиостанциях Рима. В 1985 году переехал в Милан. Спустя два года, летом 1987-го, Джованотти познакомился с музыкальным продюсером Клаудио Чеккетто (), который предложил ему сотрудничество. В том же году певец выпустил свой первый сингл «Walking», а также начал работать на одной из самых известных итальянских радиостанций Radio DeeJay, которая была основана Чеккетто пятью годами ранее.

1980-е и 1990-е 
Его первый студийный альбом — Jovanotti for President, был выпущен в 1988 году. Несмотря на то, что альбом получил множество негативных отзывов музыкальных критиков, в коммерческом плане диск был успешным — в Италии было продано 400 000 его экземпляров. Кроме того, диск занял третью позицию в итальянском чарте Musica e Dischi.

В 1998 году Джованотти сыграл эпизодическую роль в фильме «Эдемский сад» режиссёра Алессандро Д’Алатри (). Певец также написал и исполнил композицию «Piove» для известного телесериала «Клан Сопрано».

2000-е 
В 2005 году певец выпустил альбом Buon Sangue, музыка которого была представлена сочетанием таких стилей, как рок и хип-хоп. Это была одна из самых инновационных работ на то время. В записи одной из композиций диска участвовал музыкант Эдуардо Беннато.

В 2007 году певец принял участие в записи одной из песен группы Negramaro для их альбома La Finestra, а также написал текст песни «Aria… non sei più tu» певца и киноактёра Адриано Челентано для его сорокового студийного альбома Dormi amore, la situazione non è buona. В 2008 году Джованотти выпустил свой новый студийный альбом — Safari.

2010-е 
25 января 2011 года вышел новый студийный альбом исполнителя — Ora. В том же году Джованотти принял участие в музыкальном фестивале Боннару, а также написал две песни для альбома Facciamo finta che sia vero Адриано Челентано, который вышел 29 ноября 2011 года. Джованотти также снялся в клипе на песню «Non so più cosa fare» из этого альбома.

Личная жизнь 
Несколько лет Джованотти встречался с дочерью Адриано Челентано — Розитой. 6 сентября 2008 года певец официально зарегистрировал брак с Франческой Валиани в церкви Санта Мария Нуова в Кортоне. Их дочь Тереза родилась в 1998 году. Джованотти посвятил ей песню «Per te», которая была выпущена в альбоме Capo Horn 1999 года.

Дискография 
  — Jovanotti for President
  — La mia moto
  — Giovani Jovanotti
  — Una tribù che balla
  — Lorenzo '92
  — Lorenzo '94
  — Lorenzo 1997 — L’albero
  — Lorenzo 1999 — Capo Horn
  — Lorenzo 2002 - Il quinto mondo
  — Buon sangue
  — Safari
  — Ora
  — Lorenzo 2015 CC.
  — Oh, Vita!

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Авторы-исполнители Италии
Рэперы Италии
Певцы и певицы Италии
Поп-музыканты Италии
Рок-музыканты Италии
Латиноамериканские музыканты
Исполнители Universal Music Group
Поп-фолк-исполнители